Hedvika Alžběta Amálie Sobieská (Hedvika Alžběta Amálie Falcko-Neuburská; 18. července 1673 – 10. srpna 1722) byla dcera Filipa Viléma Falckého a Alžběty Amálie Hesensko-Darmstadtské.

Její vnuk Karel Eduard Stuart byl jakobitským pretendentem anglického trůnu.

Život 
Narodila se na zámku v Düsseldorfu jako patnácté ze sedmnácti dětí. Jejími sestrami byly Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská, Marie Žofie Falcko-Neuburská, Marie Anna Falcko-Neuburská a Dorotea Žofie Falcko-Neuburská, matka Alžběty Parmské.

Byla tetou Karla VII. Bavorského, Klemense Augusta Bavorského, Jana V. Portugalského i jeho manželky Marie Anny Habsburské a dalších.

Její budoucí manžel, polský princ Jakub Ludvík Sobieski (1667–1737), syn krále Jana III. Sobieskiho, byl původně zasnoubený s Ludwikou Karolinou Radziwiłłovou. Ke svatbě ale nedošlo a 8. února 1691 se za Jakuba Ludvíka Sobieskiho provdala Hedvika Alžběta.

Urozené příbuzenstvo 
Její vnuk, syn dcery Marie Klementiny, byl Karel Eduard Stuart. Sestra se provdala za císaře Leopolda I. Hedvika byla tedy pratetou Marie Terezie.

Potomci 
 Marie Leopoldina (30. dubna 1693 – 12. července 1695)
 Marie Kazimíra (20. ledna 1695 – 18. května 1723), jeptiška
 Marie Karolina Sobieská (25. listopadu 1697 – 8. května 1740),
 ⚭ 1723 Frédéric Maurice Casimir de La Tour d'Auvergne (24. října 1702 – 1. října 1723)
 ⚭ 1724 Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne (16. července 1706 – 24. října 1771)
 Jan (1698–1699)
 Marie Klementina Sobieska (18. července 1702 – 24. ledna 1735), ⚭ 1719 Jakub František Stuart (10. června 1688 – 1. ledna 1766), jakobitský pretendent
 Marie Magdalena (*/† 3. srpna 1704)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Polské kněžny
Polské šlechtičny
Wittelsbachové
Narození 18. července
Narození v roce 1673
Narození v Düsseldorfu
Úmrtí 10. srpna
Úmrtí v roce 1722
Úmrtí ve Vratislavi
Ženy